Kallstart kan avse:

 Kallstart (förbränningsmotor) – start av en kall förbränningsmotor
 Kallstart – en datorteknisk term, se bootning